Rohland ist der Familienname folgender Personen:

 Eleonora Rohland (* 1980), Historikerin und Hochschullehrerin
 Heinrich Rohland (1876–1945), deutscher Konsul
 Julius Rohland (1826–1882), Bremer Kaufmann und Mäzen
 Marianne Rohland (1897–1980), deutsche Malerin und Grafikerin
 Max Rohland (* 1983), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Otto Rohland (1828–1899), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (DFP), MdR
 Peter Rohland (1933–1966), deutscher Liedermacher und Sänger
 Walter Rohland (1898–1981), deutscher Rüstungsunternehmer
 Werner Rohland (1899–1974), deutscher Maler, Künstler und Buchdrucker

Rohland steht außerdem für:
 Rohland (Hemer), Ortsteil der Stadt Hemer in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Roland
 Rowland